Saint-Péravy-Épreux, commune associée française du Loiret
 Saint-Péravy-la-Colombe, commune française du Loiret

Patronyme 
 Jean-Nicolas-Marcellin Guérineau de Saint-Péravy (-1789), poète, journaliste et économiste français.